Die V8-Star Saison 2003 war die dritte und letzte Saison der V8-Star. Ihr erster Lauf fand am 20. April 2003 auf dem Nürburgring statt, das Saisonfinale fand am 14. September 2003 auf dem EuroSpeedway Lausitz statt. Insgesamt wurden in dieser Saison 10 Rennen in Deutschland und den Niederlanden ausgetragen.

Gesamtsieger wurde Pedro Lamy mit 271 Punkten vom Team Zakspeed Racing.

Starterfeld

Rennkalender

Fahrerwertung 

Insgesamt kamen 22 Fahrer in die Punktewertung. (Punkteschlüssel: 32-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2)

Weblinks 
http://www.speedsport-magazine.de/motorsport/tourenwagen/deutsche-v8-star.html

Motorsportsaison 2003